Ostankino a właściwie "Ostankinskij" – rejon w Północno-wschodnim okręgu administracyjnym Moskwy
 Wieża telewizyjna Ostankino
 Pierwyj Kanał Ostankino – nazwa głównego kanału telewizji publicznej w Rosji w okresie 1991-1995, noszącego obecnie nazwę "Pierwyj kanał" 
 Pałac Ostankino w Moskwie
 Ostankino – planowana stacja metra moskiewskiego linii Liublińskiej
 Ostankino – przystanek kolejowy w Moskwie.